Утембаев:
 Утембаев, Аббас Омарович — народный комиссар местной промышленности КазССР октябрь 1942 г. — июнь 1943 г.
 Утембаев, Ерик Мылтыкбаевич — казахстанский государственный деятель, дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана.